En psychologie, le Wechsler Adult Intelligence Scale - initialement conçu par David Wechsler - est un test de quotient intellectuel (Q.I.) destiné aux adultes.
 En informatique, le Wide Area Information Servers est un protocole d'échange de données.
 En anglais, WAIS signifie , c'est-à-dire l'inlandsis Ouest-Antarctique.

 Wais est aussi un prénom ou un nom patronymique, dans certains pays musulmans tels que l'Afghanistan ou la République de Djibouti :
 Mir Wais Hosseini (né en 1955), chimiste français, et professeur à l'université de Strasbourg, lauréat de la médaille d'argent du CNRS en 2011 ;
 Ahmad Wais (né en 1955), coureur cycliste syrien.